Strujići (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Strujići (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH